The Fog – film del 1923 diretto da Paul Powell
 Fog (The Fog) – film del 1980 diretto da John Carpenter
 The Fog - Nebbia assassina (The Fog) – film del 2005 diretto da Rupert Wainwright, remake del precedente